Clitaetra är ett släkte av spindlar. Clitaetra ingår i familjen Nephilidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Clitaetra